Albatros puede designar:

 Albatros, nombre común de la familia de aves Diomedeidae;
 Albatros Airlines, aerolínea venezolana;
 Albatros, proyecto soviético de lanzadera espacial;
 Albatros Flugzeugwerke, fabricante alemán de aviones;
 Albatro, grupo argentino de rock alternativo; 
 Albatros, puntuación de tres golpes por debajo del par de un hoyo en el deporte del golf.